Varnbüler von und zu Hemmingen ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Varnbüler von und zu Hemmingen (1851–1937), deutscher Diplomat
 Ferdinand Varnbüler von und zu Hemmingen (1774–1830), deutscher Offizier
 Karl Varnbüler von und zu Hemmingen (1776–1832), deutscher Politiker, MdL Württemberg, siehe Karl von Varnbüler (Politiker, 1776)
 Karl Varnbüler von und zu Hemmingen (1809–1889), deutscher Politiker, MdR, siehe Karl von Varnbüler (Politiker, 1809)
 Karl Friedrich Gottlob Varnbüler von und zu Hemmingen (1746–1818), deutscher Offizier und Politiker, MdL Württemberg